Raoul Jarry peut désigner :

 Raoul Jarry (1885-1930), homme politique québécois ;
 Raoul Jarry (1909-1996), homme politique français.